Amerikai Egyesült Államok
The Bronx, New York City kerülete
Bronx (Wyoming), kistelepülés